Die Saison 1962/63 war die 20. Spielzeit der mexikanischen Primera División.

Besonderheiten 
Der Titelkampf war an Dramatik kaum zu überbieten, weil am letzten Spieltag der Tabellenführer Chivas Guadalajara im gemeinsam genutzten Estadio Jalisco auf seinen unmittelbaren und nur einen Punkt zurückliegenden Verfolger Club Deportivo Oro traf. Chivas hatte die Meisterschaft zuletzt viermal in Folge gewonnen und somit einen Rekord aufgestellt, der noch heute Bestand hat. Oro konnte den Titel zuvor noch nie gewinnen und stand in dem Ruf, bestenfalls Vizemeister werden zu können, was bereits viermal vorgekommen war: 1947/48 und 1955/56 jeweils hinter dem Club León, 1953/54 hinter dem Club Marte und zuletzt 1960/61 hinter dem Stadtrivalen Chivas; eine Konstellation, die sich in der Saison 1964/65 noch einmal ergeben sollte.

Doch in der Saison 1962/63 behielt Oro durch einen 1:0-Sieg am letzten Spieltag die Oberhand und feierte seinen ersten und auch einzigen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Trainiert wurde die Meistermannschaft in dieser Saison von dem Ungar Árpád Fekete, der zuvor bereits mit Chivas die Meisterschaft in den Spielzeiten 1958/59 und 1959/60 gewonnen hatte. Eine Besonderheit dieser Saison war, dass Chivas Guadalajara weder ein Heimspiel noch ein echtes Auswärtsspiel verlor, sondern seine drei Niederlagen in den Auswärtsderbys kassierte, während Oro seine Auswärtsspiele bei Atlas und Nacional gewann, so dass die Ergebnisse der Stadtderbys quasi entscheidend für die Titelvergabe waren. 

Erstmals in der Primera División vertreten war 1962/63 der Aufsteiger U.N.A.M., der heute hinsichtlich seiner Popularität zu den „Großen Vier“ des Landes zählt. Gleich am ersten Spieltag kam es zum Derby gegen den Nachbarn América, das bald unter der Bezeichnung Clásico Capitalino bekannt wurde und zu den am meisten beachteten Fußballderbys in Mexiko zählt. Im ersten Derby behielt América mit 2:0 die Oberhand, das Rückspiel endete 1:1.

Am Saisonende stieg der CD Tampico, Meister von 1953, zum zweiten Mal nach 1958 in die zweite Liga ab, während dem Vorjahresabsteiger CD Zacatepec der sofortige Wiederaufstieg gelang.

Abschlusstabelle 1962/63 

|}

Kreuztabelle 1962/63 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

1962
Fußballsaison 1962/63